Alessandra di Sassonia-Altenburg (1830-1911) – figlia di Giuseppe, Duca di Sassonia-Altenburg e della Duchessa Amalia di Württemberg
 Alessandra di Grecia (1870-1891) – principessa di Grecia e Danimarca per nascita e granduchessa di Russia per matrimonio

Pagine correlate 
 Aleksandra Fëdorovna